John D’Amico ist der Name folgender Personen:

* John D’Amico (Mafioso) (* um 1937), US-amerikanischer Mafioso
 John D’Amico (Eishockeyschiedsrichter) (1937–2005), kanadischer Eishockeylinienrichter
 John F. D’Amico (John Francis D’Amico; 1947–1987), US-amerikanischer Kunsthistoriker